Канса (Kanze, Kaw, Konze) — мёртвый сиуанский язык дегихской группы, на котором говорил народ канза (ко) в штате Оклахома. Языковая подгруппа дегиха делится на языки куапо, омаха, оседж, понка. Все канса перешли на английский язык, поэтому свободно говорящих на языке канса нет с начала 1980-х годов. Этническое население составляет 1700 человек (2007).

Примечания

Ссылки 

 Канса на Ethnologue
 Канса (уроки, ресурсы, тексты и др.)
 Канса (индейский язык и племя, культура)
 Канса (фонология)
 Канса (алфавит)

Языки США
Сиуанские языки